Active Template Library (ATL) — набор шаблонных классов языка C++, разработанных компанией Microsoft для упрощения написания COM-компонентов. Эта библиотека позволяет разработчикам создавать различные объекты COM, серверы автоматизации OLE и управляющие элементы ActiveX. Среда разработки Visual Studio включает мастера и помощники для ATL, позволяющие создать первичную объектную структуру с минимумом ручного программирования.

ATL — это в некоторой степени облегчённая альтернатива MFC в качестве средства управления COM.
ATL используется в ASP (Active Server Pages) для создания объектов, которые могут быть вызваны скриптом.

См. также 
 ATL Server

Ссылки 
 Grimes, Richard (1998). «ATL and COM», ATL COM, 1st edition, Wrox Press, pg. 6. ISBN 1-861002-4-91.
 Grimes, Richard (1999). «Building and calling a COM object using ATL», Beginning ATL 3 COM Programming, 1st edition, Wrox Press, pg. 63. ISBN 978-1861001207.
 Williams, Mickey (2000). «Active Documents», Visual C++ 6 Unleashed, 1st edition, Sams, pg. 733. ISBN 978-0-672-31241-0.

Библиотеки C++
Технологии программного обеспечения Microsoft